En , Paprotno désigne 

 dans la voïvodie de Mazovie
 Paprotno, village.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Paprotno, village de la powiat de Drawsko,
 Paprotno, village de la powiat de Gryfice,
 Paprotno, village de la powiat de Koszalin.